Kota steht für:

 Kota (Ethnie, Gabun), ein Volk im zentralafrikanischen Gabun 
 Kota (Sprache, Gabun), die Sprache dieses Volks
 Kota (Ethnie, Indien), ein Volk in Südindien
 Kota (Sprache, Indien), die Sprache dieses Volks
 eine Verwaltungseinheit in Indonesien unterhalb der Provinz, siehe Verwaltungsgliederung Indonesiens#Kota
 Kota-Formation, lithostratigraphische Formation im indischen Dekkan
 Kōta (Aichi), eine Stadt in der Präfektur Aichi, Japan
 Kota (Albanien), ein Dorf in der Gemeinde Selenica, Albanien
 Kota (Angola), eine Gemeinde im Kreis Calandula, Angola

Kota (sanskrit: „Festung“, „befestigter Ort“, „Stadt“ oder „Hütte“, in derselben Bedeutung in zahlreichen asiatischen Sprachen) ist der Name folgender Orte und Gebiete:
 Kota (Indien), eine Stadt im westindischen Bundesstaat Rajasthan
 Kota (Distrikt), ein Distrikt im westindischen Bundesstaat Rajasthan
 Kota (Staat), ein ehemaliger rajputischer Fürstenstaat, Indien

Kota ist der Familienname folgender Personen:
 Kostaq Kota (1889–1949), albanischer Politiker
 Kōta Muramatsu (* 1997), japanischer Fußballspieler

KOTA steht für:
 Klibur Oan Timor Asuwain, eine Partei in Osttimor

Siehe auch:
 Cota
 Grillkota

Abkürzung